Rotary Club
 Rotary irodalmi díj